I buoni compagni (The Good Companions) – romanzo di John Boynton Priestley del 1929
 The Good Companions – film del 1933 diretto da Victor Saville
 The Good Companions – film del 1957 diretto da J. Lee Thompson
 The Good Companions – serie televisiva britannica trasmessa dal 1980 al 1981